Калони — греческий топоним. Может означать:

 Калони (бухта) — бухта.
 Калони (Лесбос) — село.